Wickersham ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Wickersham (* 1935), US-amerikanischer Baseballspieler
 Emily Wickersham, US-amerikanische Schauspielerin
 George W. Wickersham (1858–1936), US-amerikanischer Politiker
 James Wickersham (1857–1939), US-amerikanischer Politiker
 Jonny Wickersham (* 1968), US-amerikanischer Gitarrist
 Victor Wickersham (1906–1988), US-amerikanischer Politiker